Patrick Robinson  – giocatore di football americano statunitense
 Patrick Robinson  – scrittore britannico
 Patrick Lipton Robinson  – giudice giamaicano, presidente del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia